Хоккейный клуб «Петах-Тиква Уингс» — команда по хоккею с шайбой из города Петах-Тиква. Основан в 2017 году. Выступает в ИзХЛ.

История 
Впервые команда выступала в чемпионате Израиля в сезоне 2017/2018 в третьей по силе лиге, лиге Арцит и заняла первое место.
В следующем сезоне команда заняла третье место в лиге Леумит. После этого сезона в израильском хоккее произошли организационные изменения. Были расформированы лиги леумит и арцит и большое количество команд перестало участвовать в турнире. Сам турнир не был закончен из-за эпидемии коронавируса. Команда Петах-Тиква Уингс заняла 7-е место в турнире израильской хоккейной лиги. Весной сезона 2020/2021 соревнования были возобновлены и команда из Петах-Тиквы заняла 4-е место. В главном турнире участвовало 6 команд.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Состав команды 
Верно на 31 октября 2022

Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings

Петах-Тиква Уингс-2 Petah Tikva Wings-2 

Верно на 1 ноября 2021

Первый состав команды

Примечания

Ссылки 
Петах-Тиква Уингс-2 на сайте eliteprospects.com

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей